В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Seattle 1978, який проходив в рамках Туру WTA 1978, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Бетті Стеве 6-1, 1-6, 6-1.

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1978